

Presentación previa 
El local Uladzimir Ignatik fue el defensor del título, pero no pudo retenerlo con éxito, tras caer derrotado en primera ronda ante Radu Albot.

El israelí Dudi Sela fue el nuevo campeón del torneo tras derrotar al ruso Teimuraz Gabashvili en la final.

Cabezas de serie 

 Lukáš Lacko (Semifinales)
 Yevgueni Donskoi (Cuartos de final)
 Dudi Sela (Campeón)
 Sergiy Stakhovsky (Segunda ronda)

<li>  Stéphane Robert (Segunda ronda)
<li>  Teimuraz Gabashvili (Final)
<li>  Oleksandr Nedovyesov (Cuartos de final)
<li>  Marco Chiudinelli (Segunda ronda)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Tashkent 2013